Banowitz bezeichnet

die Stadt Bánovce nad Bebravou, Okres Bánovce nad Bebravou, Slowakei
die Gemeinde Báňovice, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien

Siehe auch:
 Banowetz
 Banović